Лудманнсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Клагенфурт.  Население составляет 1870 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 26,17 км². Официальный код  —  2 04 16.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефани Кванчниг (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 4 места.
 Партия EL занимает 2 места.
 другие: 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

 Официальная страница 

Города Каринтии